Касл је америчка полицијска серија која се емитује на каналу Еј-Би-Си и створио ју је Андру В. Марлоу. Серија је на почетку била међусезонска замена у марту 2009. године. Серија је продужена у 8. сезону 7. маја 2015. године.

Серија Касл броји 173 епизоде.

Преглед серије

Епизоде

1. сезона (2009) 

Нејтан Филион, Стана Катић, Сузан Саливан, Монет Мезур, Рубен Сантијаго-Хадсон и Моли Квин улазе у главну поставу. Монет Мeзур напушта главну поставу већ након прве епизоде. У место ње су убачени Џон Хуертас, Тамала Џоунс и Шејмус Девер.

2. сезона (2009/10) 

Монет Мезур се појавила епизодно у епизоди "Смртоносна олуја".

3. сезона (2010/11) 

Монет Мезур се појавила епизодно у епизоди "Анатомија убиства". Рубен Сантијаго-Хадсон је напустио главну поставу након ове сезоне.

4. сезона (2011/12) 

Пени Џонџон Џералд се придружила главној постави.

5. сезона (2012/13)

6. сезона (2013/14) 

Рубен Сантијаго-Хадсон се појавио епизодно у епизоди "Истина -У утроби звери II део-".

7. сезона (2014/15) 

Пени Џонсон Џералд је напустила главну поставу након ове сезоне.

8. сезона (2015/16) 

Токс Олагондује се придружила главној постави.

Америчке серије
Касл